3 miejscowości w Polsce: 
 Krakowiany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Krakowiany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Krakowiany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno